Obóz Wielkiej Polski
 Organizacja Wojskowa Pomorza
 Organizacja Wyzwolenia Palestyny